Цхинвали:
 Цхинвал — город, столица Южной Осетии (ранее назывался также Цхинвали).
 Цхинвали — железнодорожная станция и железнодорожный вокзал, ранее действовавшие в городе Цхинвале.
 Футбольные клубы
 Футбольные клубы, рассматривающиеся в ряде источников преемником советского цхинвальского «Спартака» (основан в 1936 году):
 «Цхинвали» — футбольный клуб, в 1993 году начавший играть во Второй лиге Грузии. Расформирован в 2006 году.
 «Цхинвал» — название футбольного клуба «Спартак» Цхинвал в 2007 году, в 1993 году начавшем выступление в чемпионате Южной Осетии.
 «Спартак-Цхинвали» — грузинский футбольный клуб из Гори, основанный в 2007 году на базе ФК «Цхинвали». Некоторое время базировался в Тбилиси.
 «Цхинвал» — российский футбольный клуб из Владикавказа, чемпион РСО-Алания 2019 года.